Шаро́ра () — селище міського типу в Гісарському районі, Таджикистан.

Населення 9 тис. мешканців (перепис 2000).

Див. також 
 Гісар
 Гісарський район

Селища Таджикистану
Гісарський район